CIB pdf brewer es un programa informático de CIB software GmbH para crear, editar y fusionar documentos PDF desde cualquier aplicación bajo sistemas operativos Windows.

Historia 
Originalmente, CIB pdf brewer era parte de un programa mayor orientado a la gestión del ciclo de vida de los documentos: la solución de software CIB CoMod. Debido al aumento de la demanda del mercado de convertidores de PDF que pueden integrarse en las aplicaciones de Microsoft Office, el producto se ha vendido y desarrollado de forma independiente desde 2003.
El primer lanzamiento del controlador de la impresora bajo la versión 1.0 (32 bits) tuvo lugar en 2003 y fue diseñado para los sistemas operativos Windows NT4, 2000, XP, Server 2003. La versión actual 3.11.0 (07/04/2022) existe como versión de 64 bits.

Funcionamiento 
El programa se instalar como un controlador de impresora y se integra con su propio botón en la barra de funciones de Microsoft Office a partir de Microsoft Office 2007 o puede integrarse en el menú de inicio o de contexto para convertir un documento en formato PDF sin tener que iniciar un programa de aplicación.

El software ofrece funciones como la optimización del tamaño de los archivos PDF, la fusión de varios documentos PDF y la reelaboración sin pérdidas de documentos PDF con Microsoft Word u otros mediante el formato de salida Hybrid PDF. Además, el programa incluye, entre otras funciones, la inserción de marcadores y marca de agua digital, una función de papelería, el ajuste manual de las resoluciones de imagen y las compresiones de imagen, admite los formatos de salida PDF/A para archivo a largo plazo de documentos y el formato de salida PDF/UA para la creación de documentos PDF sin barreras. La creación de facturas electrónicas según el estándar ZUGFeRD 1.0 y 2.1, FatturaPA y XRechnung está soportada.

Uso en la industria 
Según la compañía que lo desarrolla, la herramienta PDF, con más de 1.5 millones de licencias, es utilizada por la banca, compañías de seguros, departamentos de policía estatal, administraciones públicas y empresas industriales, así como en el sector privado.

Idiomas 
La aplicación está disponible en Español, Alemán, Inglés, Ruso, Chino y Japonés. También tiene una utilidad para crear una traducción personalizada.

Sistemas operativos 
CIB pdf brewer está disponible en las versiones de 64 bits de Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 y Windows Server 2008

Referencias 

PDF
Software